T30 — название военной техники.

T30 — экспериментальный тяжёлый танк США.
T30 — самоходная артиллерийская установка США.
T30 — немецкий торпедный катер.

См. также